Кечеджиян — фамилия:

 Кечеджиян, Руслан Эдуардович (род. 1977) — российский кинорежиссер, сценарист, кинооператор.
 Кечеджиян, Эдуард Макарович (род. 1949) — российский кинооператор.